Никола́й Яно́вский:
 Яновский, Николай Васильевич (известен как Гоголь; 1809—1852) — русский писатель и поэт, драматург, критик, публицист.
 Яновский, Николай Кириллович (1860 — после 1917) — генерал-лейтенант Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Яновский, Николай Максимович (ок. 1764 1826) — русский писатель и переводчик.
 
 Яновский, Николай Павлович (настоящая фамилия Лукьяновский)  (1894—1968) — актёр и режиссёр, артист театра им. Вахтангова.
 Яновский, Николай Семёнович (1829—1913) — калужский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета.